El término Kievka  puede referirse a:

Localidades

Kievka (Karaganda, Kazajistán), localidad de la provincia de Karaganda, en Kazajistán.
Kievka (Kostanay, Kazajistán), localidad de la provincia de Kostanay, en Kazajistán.

Kievka (Cheliábinsk), localidad del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Kievka (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Kievka (Bolótnoye, Novosibirsk), localidad del raión de Bolotnoye en el óblast de Novosibirsk, en Rusia.
Kievka (Kúpino, Novosibirsk), localidad del raión de Kúpino en el óblast de Novosibirsk, en Rusia.
Kievka (Tatarsk, Novosibirsk), localidad del raión de Tatarsk en el óblast de Novosibirsk, en Rusia.
Kievka (Primorie), localidad del krai de Primorie, en Rusia.
Kievka (Pskov), localidad del óblast de Pskov, en Rusia.
Kievka (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
Kievka (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.
Kievka (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.
Kievka (Stávropol), localidad del krai de Stávropol, en Rusia.
Kievka (Tver), localidad del óblast de Tver, en Rusia.
Kievka (Volgogrado), localidad del óblast de Volgogrado, en Rusia.

Ríos 

Río Kievka, en el krai de Primorie, en Rusia.